Рожко́ва — женская форма русской фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 Рожкова, Галина Ивановна (1921—1997) — д.ф.н., профессор и заслуженный профессор МГУ
 Рожкова, Ирина Николаевна (1921—2015) — советский архитектор, главный архитектор Магнитогорска.
 Рожкова, Любовь Петровна (род. 1947) — депутат Государственной Думы I созыва.
 Рожкова, Марьяна Викторовна (более известная как Марьяна Ро; род. 1999) — российский видеоблогер, актриса и певица.
 Рожкова, Наталья Владимировна (род. 1954) — российская актриса и певица.
 Рожкова, Полина (род. 1985) — латвийская паралимпийская фехтовальщица и кёрлингистка на колясках, участница летних Паралимпийских игр 2016.
 Рожкова, Светлана Анатольевна (род. 1965) — российская юмористка, артистка разговорного жанра.
 Рожкова, Татьяна Ивановна (1937—2018) — советская воднолыжница, первая чемпионка СССР. Топоним 
 Рожкова — деревня в Октябрьском районе Курской области России.
 Рожкова — деревня в Болховском районе Орловской области России.

 См. также